Gonzalo Ríos puede hacer referencia a:

 Gonzalo Alejandro Ríos (n. 1999), futbolista argentino.
 Gonzalo Antonio Ríos Lagos (n. 1970), personaje ficticio de la serie chilena Los Venegas.
 Gonzalo Matías Ríos (n. 1992), futbolista argentino.